Schleppschiff bezeichnet

zwei Typen von Schiffstypen
Schlepper (Schiffstyp)
Schleppkahn